-23 — болгарская боевая машина пехоты 1980-х годов, созданная на базе советской САУ 2С1 «Гвоздика» (в свою очередь, созданной на шасси бронетранспортёра-тягача МТ-ЛБ), производившихся по лицензии в Болгарии.

История  
БМП-23 была разработана в 1980е годы Научно-исследовательским техническим институтом в городе Казанлык, её производство было освоено на трёх предприятиях города Червен-Бряг (основное производство находилось на машиностроительном комбинате "Девети май", два других предприятия города изготавливали элементы ходовой части, отдельные узлы, агрегаты и запасные части).

Была впервые показана на военном параде в 1984 году.

В 1990е годы государственное предприятие "Девети май" было преобразовано в акционерное общество "Бета", в условиях экономического кризиса в 1997 году было принято решение о прекращении производства БМП-23.

Всего было выпущено 115 БМП-23 в нескольких модификациях.

В ходе войны в Ираке БМП-23 и БРДМ-2 находились на вооружении болгарского военного контингента в Ираке.

По состоянию на 2007 год, на вооружении болгарской армии оставалось 114 БМП-23.

Описание 

БМП-23 существенно отличается от БМП-1 и больше похожа на БМП-2. Корпус разработан на базе корпуса машины 2С1 «Гвоздика», но с более толстой броней. «Гвоздика» является бо́льшим по размеру транспортным средством чем БМП-1, и поэтому внутри неё, не так тесно, как в БМП-1. Броня из литой стали, которая способна выдержать огонь тяжёлых пулемётов. Башня вооружена 23-мм пушкой и двумя-четырьмя ракетами 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс».

Мощность двигателя ЯМЗ-238Н увеличена до 315 л.с..

Модификации 

 БМП-23 — базовая модификация, с башней болгарской разработки с 23-мм пушкой 2А14 и пусковой установкой ПТУР 9К11 «Малютка»
 БМП-23А — улучшенная модификация, с 81-мм дымовыми гранатомётами 902В "Туча" на бортах башни и заменой ПТУР на 9М111 «Фагот»
 -23 — боевая разведывательная машина на базе БМП-23, с дополнительными средствами наблюдения и связи, уменьшенным числом амбразур в корпусе и экипажем из пяти человек
 БМП-30 — вариант БМП-23А, созданный в 1990е годы; масса увеличена до 15,3 тонн, установлена башня от БМП-2 с 30-мм пушкой 2А42 и ПТУР 9М113 «Конкурс»

Страны-эксплуатанты 
 : по состоянию на начало 2022 года, на вооружении оставалось 70 БМП-23

Музейные экспонаты 
 Национальный музей военной истории в Софии: одна БМП-23 и одна БМП-30

Примечания

Литература 
 
 М. Лисов. Ещё раз о БМП по-болгарски // "Техника и вооружение", № 2, 2018.

БМП по алфавиту
Гусеничные БМП
БМП Болгарии